Mathias Larsen (né en 1992),  rameur danois ;
 Mathias Larsen (né en 1999), coureur cycliste danois.